Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1883 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw in fünf Sätzen gegen seinen Bruder Ernest, der zuvor das All-Comers-Finale gegen Donald Charles Stewart gewonnen hatte.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barret: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8.

Herreneinzel
1883